De periode 2171 t/m 2180 bevat 23 zonsverduisteringen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende typen:
6 totale
10 ringvormige
1 hybride
6 gedeeltelijke

Overzicht
Onderstaand overzicht bevat alle details van deze zonsverduisteringen.

Legenda

Zie ook 
 Lijst van zonsverduisteringen

Lijsten van zonsverduisteringen